3-я шахматная олимпиада проходила в Гамбурге с 13 по 27 июля 1930 года при участии 18 стран. Было сыграно 612 партий. Лучшей была признана партия Г. Штальберг — А. Алехин . Призами были также отмечены встречи К. Рихтер — Л. Абрамавичюс , А. Вуазен — Д. Нотебом  и И. Кэжден — С. Флор .

Гамбург был выбран международной шахматной организацией, потому что Гамбургскому шахматному клубу исполнилось 100 лет. На турнир приехали почти все сильнейшие шахматисты мира. Отсутствовали только Эм. Ласкер и Х. Р. Капабланка. Первый почти не играл в то время в соревнованиях, второй из-за того, что Куба пока не собиралась принимать участие в олимпиадах.

Особое внимание зрители уделяли чемпиону мира А. А. Алехину, возглавлявшему команду Франции. На протяжении всего турнира его столик был всегда окружён большим количеством зрителей и участников. Алехин показал стопроцентный результат (9 из 9).

Несмотря на то, что каждая страна попыталась выставить лучший состав, команда Польши с А. К. Рубинштейном, С. Г. Тартаковером и Д. Пшепюркой изначально считалась одним из фаворитов. Команду Венгрии, победившую в двух первых олимпиадах, вновь возглавлял Г. Мароци. В первом же туре этим командам пришлось играть между собой. Ожидалась равная борьба, но матч закончился убедительной победой польских шахматистов (3½ : ½). Хотя многие полагали, что команда Венгрии выбыла из борьбы, но через несколько туров венгры вновь включились в борьбу за первое место.

В середине турнира вышла в лидеры команда США, но поражение в 13-м туре от австрийцев со счётом 0 : 4 лишило американцев шансов на призовое место.

До конца турнира ни одной команде не удавалось уйти в отрыв. В 15-м туре не повезло венграм: 60-летний Мароци подставил ферзя во встрече с норвежцем О. Олсеном, у него случился сердечный приступ, поэтому он не смог больше принимать участие в соревновании.

Судьба кубка решалась в последнем туре. Венгерская команда опережала польскую на пол-очка, но венграм предстояла встреча с сильной нидерландской командой. Поляки играли против сборной Финляндии.

Уверенно победив в последнем туре со счётом 3½ : ½, польская команда завоевала кубок и золотые медали. Особо отличился 47-летний А. К. Рубинштейн, не пропустивший ни одного матча и набравший 15 очков из 17. Второе место заняла венгерская команда, основной состав которой играл без блеска, но ровно, зато отличился запасной К. Хаваши, одержавший 10 побед при 4 ничьих. Третье место заняла команда Германии, которая без срывов провела весь турнир, за исключением матча со сборной США, проигранного со счетом ½ : 3½. Неровную игру показала команда Нидерландов, победившая всех призёров, но потерявшая много очков в матчах с более слабыми командами.

На олимпиаде зазвучали имена 17-летнего Э. Элисказеса (Австрия) и 21-летнего С. М. Флора (Чехословакия). Последний одержал наибольшее количество побед — 14. В дальнейшем Элисказес и Флор стали гроссмейстерами. Также обратил на себя внимание выступавший за сборную Нидерландов Д. Нотебом. Ему также прочили большое будущее, но спустя полтора года он сильно простудился и скончался от пневмонии, не дожив до 22 лет.

Одной из самых популярных фигур на олимпиаде был 25-летний индийский шахматист М. Султан-Хан, выступавший за команду Англии. Дебют на международной арене прошёл успешно (в 17 партиях он одержал 9 побед, 4 завершил вничью и 4 проиграл).

Регламент 
 Каждый третий день по 2 тура.

Сборные

Составы команд 
Польша

Рубинштейн, Тартаковер, Пшепюрка, Макарчик, П. Фридман

Венгрия

Мароци, Такач, Вайда, Хаваши, Э. Штейнер

Германия

Ауэс, Земиш, Карльс, Рихтер, Вагнер

Австрия

Кмох, Г. Мюллер, Элисказес, Локвенц, З. Вольф

Чехословакия

Флор, К. Трейбал, Рейфирж, Прокеш, Покорный

США

Кэжден, Маршалл, Филлипс, Г. Стейнер, Андерсон

Нидерланды

Веенинк, ван ден Босх, Нотебоом, Ландау, Схелфхаут

Англия

Султан-Хан, Ейтс, Томас, Уинтер, Тейлор

Швеция

Штальберг, Берндтссон, Штольц, Лундин, Э. Якобсон

Латвия

Апшениек, В. Петров, Фейгин, Таубе

Дания

Э. Андерсен, Рубен, Деслер, Ольсен, Гемзё

Франция

Алехин, Бетбедер, Громер, Дюшан, Вуазен

Румыния

Барац, Балог, Тиролер, Таубман, Гудью

Литва

Махтас, Шейнбергас, Вистанецкис, Абрамавичюс, Колоднас

Исландия

Гильфер, Асгейрссон, Торвалдссон, Й. Гудмундссон

Испания

Марин, М. Гольмайо, Лафора, Рибера Арнал, Солер

Финляндия

Расмуссон, Р. Крогиус, Х. Ларсен, Гауффин, Рам

Норвегия

Олсен, Ховинд, Кавли-Йоргенсен, Крогдаль, Халворсен

Командные результаты

Личные результаты команд победителей

Лучшие индивидуальные результаты 
 А. Алехин (Франция) — 9 из 9 (+9 −0 =0)
 А. Рубинштейн (Польша) — 15 из 17 (+13 −0 =4)
 К. Хаваши (Венгрия) — 12 из 14 (+10 −0 =4)
 С. Флор (Чехословакия) — 14½ из 17 (+14 −2 =1)
 И. Кэжден (США) — 14 из 17 (+12 −1 =4)

Литература 
 
 Шахматные олимпиады / Ю. Авербах, Б. Туров. Москва : Физкультура и спорт, 1974.
 
 Всемирные шахматные Олимпиады. 1927-2006 / Ханамирян Г. Ереван: 2006

Примечания

Ссылки 
 3-я шахматная олимпиада  на сайте OlimpBase.org 
 История шахматной олимпиады (часть вторая) 

Шахматные олимпиады
Международные соревнования по шахматам в Германии
Международные спортивные соревнования в Гамбурге
Спорт в Германии в 1930 году
1930 год в шахматах
Июль 1930 года